L'édition 2007 des College World Series s'est tenu du 15 au 24 juin à Omaha (Nebraska). Huit équipes de baseball du championnat NCAA ont participé à cette compétition qui marque la fin de la saison universitaire aux États-Unis. L'ensemble des rencontres s'est déroulé au Johnny Rosenblatt Stadium.

Les Beavers d'Oregon State ont remporté leur deuxième titre consécutif après avoir remporté toutes leurs rencontres au cours du tournoi. Ils ont battu les Tar Heels de North Carolina avec deux victoires lors la série finale au meilleur des trois matchs. Oregon State est la cinquième équipe à décrocher deux titres consécutifs.

Les Beavers sont devenus la première équipe à s'imposer dans le tournoi après avoir conclu la saison régulière avec un bilan négatif dans leur conférence, la Pac-10. Ils ont fini  (sur 9) avec un  bilan de 10 victoires et 14 défaites pour les rencontres intra-conférences. Leur bilan impressionnant face aux équipes des autres conférences (28 victoires et 3 défaites) leur a permis d'accrocher une place pour le tournoi de qualification.

Jorge Reyes, le lanceur partant des Beavers a été désigné Meilleur joueur du tournoi, après ses deux victoires contre les Titans de Cal State Fullerton et les Tar Heels de North Carolina (premier match de la série finale).

Résultats 
Les équipes sont divisées en deux groupes de quatre et jouent selon un tournoi à double élimination. Les deux vainqueurs se rencontrent au meilleur des trois matchs.

Classement final

Liens externes
 
 

2007
Baseball en 2007
Sport aux États-Unis en 2007
Sport en juin 2007